Gare (Luxemburg), een stadsdeel van Luxemburg in het centrum van de stad Luxemburg
Garé, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Baranya